Staatsgericht  bezeichnet folgende Institutionen:

 Staatsgericht (Tschechoslowakei), Státní soud 1923 und 1948
 Staatsgericht (Jugoslawien), Državni sud za zaštitu države usw. (Staatsgericht zum Schutz des Staates) 1929

siehe auch:
Staatsgerichtshof